Eryngium purpuratum är en flockblommig växtart som beskrevs av James Edward Smith. Eryngium purpuratum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
purpuratum